Edward William Fitzalan-Howard () é um nobre britânico, o 18.º e atual Duque de Norfolk e também o atual Earl Marshal do Reino Unido desde 2002.

Fitzalan-Howard é o quarto filho de Miles Fitzalan-Howard, 17.º Duque de Norfolk, e sua esposa Anne Constable-Maxwell, sucedendo ao pai no ducado depois de sua morte em 2002. Ele estudou no Ampleforth College e depois se formou no Lincoln College com um mestrado em artes.

Ancestrais

Católicos do Reino Unido
Alunos da Universidade de Oxford
Duques de Norfolk
Condes de Surrey
Condes de Norfolk